Nazca peut désigner :
 Plusieurs éléments en rapport avec le Pérou :
 Nazca (ville), une ville du sud du Pérou ;
 le district de Nazca, englobant la ville ;
 la province de Nazca, englobant le district et la ville ;
 la civilisation de Nazca, une culture pré-incaïque du sud du Pérou (-200 à 600 ap. J-C.) ;
 Géoglyphes ou lignes de Nazca, un ensemble de vestiges archéologiques de la civilisation de Nazca ;
 la plaque tectonique de Nazca ;
 la dorsale Nazca, une chaîne de montagnes sous-marine ;
 Dans le multimédia et le divertissement :
 Nazca, série télévisée d'animation japonaise ;
 Nazca Corporation, une société de développement de jeux vidéo.